Угузево — название населённых пунктов:

Россия 
 Угузево — село в Бирском районе Башкортостана.
 Угузево — деревня в Кушнаренковском районе Башкортостана.